ГОСТ Р 34.12-2015 может означать один из двух описанных в этом стандарте шифров:
 «Кузнечик» — блочный шифр с размером блока 128 бит
 «Магма» — блочный шифр с размером блока 64 бита

ГОСТ Р
Стандарты криптографии